Ferula galbaniflua är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Friedrich Alexander Buhse. Ferula galbaniflua ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
galbaniflua